Вереміївська сільська рада — орган місцевого самоврядування у кількох регіонах України:

 Вереміївська сільська рада — Полтавська область, Семенівський район
 Вереміївська сільська рада — Черкаська область, Чорнобаївський район